Угло́вское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в Окуловском муниципальном районе Новгородской области.

Административный центр — посёлок городского типа Угловка.

История 
В 1927 году в составе Боровичского округа Ленинградской области был образован Угловский район. 23 июля 1930 года Боровичский округ был упразднён, а район стал подчинён непосредственно Леноблисполкому. В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 1 января 1932 года район был упразднён, 4 его сельсовета — Бурегский, Денесинский, Реченский, Рядокский — были переданы в состав Боровичского района, а остальные вошли в Окуловский и Бологовский районы.

Угловское городское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года . В состав городского поселения вошли 18 населённых пунктов. Постановлением Администрации Новгородской области от 8 февраля 2006 года  были утверждены границы (черта) населённых этих пунктов, приведено описание границ этих населённых пунктов и занимаемая ими площадь. В результате муниципальной реформы было образовано не только новое муниципальное образование, но и были объединены 3 администрации: посёлка Угловка, Званского и Известкового сельсоветов.

12 апреля 2010 года вступил в силу областной закон № 722-ОЗ, по которому из Озерковского сельского и Угловского городского поселений вновь образовано одно — Угловское городское поселение.

Население

Состав городского поселения

Экономика 
Основное промышленное предприятие — Угловский известковый комбинат.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» муниципальное образование включено в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Угловского городского поселения

Муниципальные образования Окуловского района
Городские поселения Новгородской области